Куба — река в России, протекает в Тоншаевском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 58 км по левому берегу реки Ошма. Длина реки составляет 20 км.

Исток реки у нежилой деревни Кондрашино к югу от села Вякшенер в 14 км к юго-востоку от посёлка Тоншаево. Река течёт на восток вдоль границы с Кировской областью по ненаселённому лесу. Притоки — Пинер, Кучундыш, Школенер (правые). Впадает в Ошму у деревни Ломина.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100036719
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103671
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Ошмы
Реки Тоншаевского района